У цій статті містяться дані про вулиці у різних містах, названі на честь міста Старобільськ, Луганська область.

Вулиця Старобільська — вулиця у місті Горлівка, Донецька область.
 Вулиця Старобільська — вулиця у місті Дніпро.
 Вулиця Старобільська — вулиця у місті Донецьк.
 Вулиця Старобільська — вулиця у місті Кадіївка (колишній Стаханов), Луганська область.
 Вулиця Старобільська — колишня вулиця у місті Київ.
 Вулиця Старобільська — вулиця у місті Краматорськ, Донецька область.
 Вулиця Старобільська — вулиця у місті Лисичанськ, Луганська область.
 Вулиця Старобільська — вулиця у місті Луганськ.
 Вулиця Новостаробільська — вулиця у місті Сватове, Луганська область.
 Провулок Старобільський — провулок у місті Харків.
 Вулиця Старобільська — вулиця у місті Чернівці.

Вулиця Старобільська — вулиця у місті Волгоград.
 Вулиця Старобільська — вулиця у місті Ростов-на-Дону.
 Вулиця Старобільська — вулиця у місті Санкт-Петербург.

Вулиці за назвою
Історія Старобільська